En Pologne, Sulechów peut désigner :
dans la voïvodie de Lubusz et le powiat de Zielona Góra :
 la gmina de Sulechów,
 Sulechów son chef lieu.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Sulechów, un village.